Périgord bezeichnet:

 eine Landschaft im Südwesten Frankreichs; siehe Périgord
 einen französischen Wein aus dem Anbaugebiet Sud-Ouest, genauer aus dem Bergeracois, siehe Périgord (Wein)
 ein französisches Adelsgeschlecht, siehe Périgord (Adelsgeschlecht)

Périgord ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Périgord (1882–1959), US-amerikanischer Romanist französischer Herkunft

Siehe auch:
 Talleyrand-Périgord, französisches Adelsgeschlecht